Aglaos () ist in der griechischen Mythologie

 Aglaos (Sohn des Thyestes)
 Aglaos (Sohn der Hermione)